Anillomyrma decamera decamera é uma espécie de inseto do gênero Anillomyrma, pertencente à família Formicidae.

Referências 

decamera
Himenópteros descritos em 1901